Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин 1978/1979  — XLVI чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин, проходивший с декабря 1978 года по февраль 1979 года.

Участники 
В Высшей лиге чемпионата СССР по баскетболу среди мужчин в сезоне 1978/1979 года принимали участие 12 команд: московские ЦСКА и «Динамо», ленинградский «Спартак», каунасский «Жальгирис», тбилисское «Динамо», киевские «Строитель» и СКА, рижский ВЭФ, минский РТИ, таллинский «Калев», владивостокский  «Спартак» (получил право участия в турнире как обладатель Кубка СССР среди команд Сибири и Дальнего Востока) и вильнюсская  «Статиба».

Составы команд 
ЦСКА (Москва) С.Белов, Ан.Бондаренко, В.Гомельский, Ал.Гусев, И.Едешко, С.Ерёмин, А.Жармухамедов, Е.Коваленко, С.Коваленко, А.Красавцев, В.Кузьмин, А.Лопатов, А.Мелешкин, В.Милосердов, А.Мышкин, В.Петраков, А.Ширшов. Тренер – Александр Гомельский.

Спартак (Ленинград) А.Аверьянов, А.Агеев, В.Братанчук, А.Гансон, М.Горба, В.Горин, А.Ермолинский, А.Иванников, Г.Капустин, А.Караваев, Ю.Коновалов, С.Кубякин, С.Кузнецов, А.Макеев, С.Махлин, И.Мельник, И.Обрубов, Ю.Павлов, В.Сазоненко, А.Семёнов, М.Силантьев, С.Тараканов, А.Тюбин, А.Харченков, С.Хаустов. Тренер – Владимир Кондрашин.

Жальгирис (Каунас) М.Арлаускас, А.Базюкас, В.Балтушка, А.Бразис, М.Валанчус, Э.Василяускас, И.Гамулис, К.Годляускас, А.Григас, В.Дамбраускас, Л.Жукайтис, Р.Иванаускас, С.Йовайша, Р.Куртинайтис, Д.Ласкис, А.Лауритенас, М.Лекараускас, А.Линкявичус, М.Лукошус, В.Масальскис, В.Хомичюс, Р.Чивилис, И.Юркшайтис, В.Янкаускас. Тренер – Альгимантас Ракаускас.

Динамо (Тбилиси) Г.Бабунашвили, А.Белазерский, Г.Бичиашвили, Р.Гаручава, В.Глазов, З.Грдзелидзе, Л.Гулдедава, Н.Дерюгин, И.Джанашия, К.Джорджикия, В.Дзидзигури, Ю.Дзидзигури, В.Карселадзе, М.Коркия, Н.Коркия, К.Ломидзе, М.Ломидзе, Д.Магалтадзе, Д.Микеладзе, Г.Натобидзе, Ю.Пулавский, Ш.Синджарадзе, Т.Чихладзе. Тренер – Леван Мосешвили.

Строитель (Киев) А.Белостенный, В.Внуков, В.Карташов, В.Кобзев, А.Ковтун, М.Кожелянко, О.Крайнюк, О.Крыжановский, О.Кузенков, В.Мартынов, А.Михайлов, Р.Рыжик, В.Рыжов, В.Смольяков, С.Тараненко, В.Ткаченко, С.Филон, В.Хоменко, В.Хомич, А.Шальнёв, А.Шаптала, А.Шевченко, А.Юрченко. Тренер – Борис Вдовиченко.

Динамо (Москва) А.Агапеев, А.Болошев, В.Головенко, А.Гончаров, Ю.Гончаров, А.Горшков, Г.Гребенников, А.Гусев, А.Данилов, И.Дворный, А.Дорошков, А.Елисеев, М.Ефимов, В.Жигилий, В.Иванов, С.Киселёв, И.Королёв, С.Крылов, В.Логинов, А.Лындин, А.Лысенко, В.Мурашёв, А.Николаев, С.Попов, И.Розькин, А.Сидякин, С.Степаненко, И.Сукачёв, В.Тарасов, А.Устинов, В.Федоринов, Н.Фесенко, С.Хабиров, Ю.Шишков, А.Шкурин. Тренер – Евгений Гомельский.

ВЭФ (Рига) Я.Балодис, Ю.Бирзниекс, В.Валтерс, Н.Визбелис, Ю.Висоцкис, Э.Вонсович, Р.Гробиньш, Х.Гротс, А.Дудоров, Р.Думпис, И.Жвигурс, А.Званс, Ю.Калниньш, В.Криштопанс, А.Кузнецов, А.Лиетиньш, А.Сухаревский, Ю.Чирков, Г.Швейдукс, А.Ягубкин, К.Янсонс, О.Янсонс. Тренер – Арманд Краулиньш. 

РТИ (Минск) В.Акимов, В.Белан, М.Габрусевич, В.Гузик, А.Жедь, В.Зубович, Г.Каленто, Р.Кнатько, В.Кравченко, Е.Кравченко, Н.Красницкий, А.Парфианович, А.Попков, Е.Пустогвар, К.Шереверя, А.Якубенко. Тренер – Владимир Колос.

Калев (Таллин) Р.Абельянов, Ю.Варул, В.Викторов, Х.Койк, А.Лунден, Ю.Метсалу, Я.Орав, Р.Покла, Т.Рандала, Я.Салуметс, А.Сыбер, М.Тикс, В.Тилгор, В.Филатов, Х.Энден. Тренер – Аугуст Сокк.

Спартак (Владивосток) А.Алов, С.Бабенко, А.Бахирев, А.Благирев, Ал.Бондаренко, А.Головко, В.Денисенко, С.Казаржевский, А.Карпов, А.Козлов, И.Макаров, С.Медведев, А.Москалёв, В.Павленко, А.Половьянов, О.Прокудин, С.Сазанский, В.Усик, А.Филимонов, А.Чернов, Ю.Чудайкин, С.Яремчук. Тренер – Валерий Алпатов.

Статиба (Вильнюс) В.Андрюнас, В.Базилевский, В.Балочка, А.Вайнаускас, А.Вайткус, В.Валанчус, Р.Гирскис, С.Дейманцявичус, В.Диев, Й.Казлаускас, Г.Крапикас, К.Кузьминскас, Г.Куркузинскас, В.Маткявичус, Э.Нармонтас, А.Павилонис, В.Палёнис, Э.Паулаускас, Д.Пашакарнис, С.Поцюс, В.Пранявичус, А.Раулушявичус, П.Смирнов, В.Урба, О.Ярмонтович. Тренер – Римантас Эндрияйтис.

СКА (Киев) В.Арзамасков, В.Бережной, С.Геря, М.Горшков, Б.Дербенцев, Ю.Зазимко, А.Здрак, В.Землянухин, Вал.Иванов, Ф.Клюев, П.Лушненко, С.Лыско, В.Панкрашкин, О.Полосин, В.Попов, Н.Руднев, А.Сальников, М.Сухов, Г.Устименко, Е.Филозоф, В.Фирсов. Тренер – Виктор Боженар.

Турнирная таблица

Итоговое положение

Высшая лига

Первая лига

Литература

Ссылки 
 Чемпионат СССР по баскетболу на сайте slamdunk.ru
 Чемпионат СССР по баскетболу 1978/1979 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1978/1979 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов
 Спартак (Владивосток)-1978/1979 на сайте bkspartak-vlk.narod.ru

1979 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1979 году
Чемпионаты СССР в 1978 году